Мусагет:
 «Аполлон Мусагет» — неоклассический балет Игоря Стравинского.
 Мусагет (в переводе с греческого «Предводитель муз») – одно из имён бога Аполлона
 Издательство «Мусагет», организованное символистами во главе с Андреем Белым в 1910 году и просуществовавшее до 1917 года
 Общественный благотворительный фонд развития культуры и гуманитарных наук «Мусагет» в Алма-Ате, Казахстан